Marie-Casimire-Louise de La Grange d'Arquien, nommée en Pologne Maria Kazimiera, et surnommée Marysieńka, née le  à Nevers et morte le 30 janvier 1716 à Blois, est reine de Pologne de 1674 à 1696 en tant qu'épouse de Jean III Sobieski.

Biographie 
Elle est la fille d'Henri Albert de La Grange d'Arquien, de la moyenne noblesse du Nivernais, et de Françoise de La Châtre. 

Dès l'âge de cinq ans, elle accompagne comme dame de compagnie Marie-Louise de Gonzague-Nevers, qui devient reine de Pologne en épousant Ladislas IV, puis son successeur Jean II Casimir.

Elle rencontre Jean Sobieski dès 1656, mais est d'abord mariée à Jan Sobiepan Zamoyski le , dont elle aura quatre enfants, tous morts jeunes. 

Devenue veuve en 1665, Marie-Casimire épouse Sobieski le  de la même année. Ils auront ensemble quatorze ou quinze enfants, dont seuls quatre survivront. Parmi eux, Jacques Louis Henri Sobieski et Thérèse-Cunégonde Sobieska, épouse de l'électeur de Bavière Maximilien-Emmanuel.

Jean Sobieski est élu roi de Pologne en 1672 et règne à partir de 1674. Comme reine de Pologne, Marie-Casimire soutient une éventuelle alliance avec la France. Elle prône l'autocratie, n'aimant pas la monarchie limitée telle qu'elle existe en Pologne. Catholique fervente, elle rejette aussi la tolérance religieuse. Elle fait aménager l'église Saint-Casimir, dédiée au culte du Saint Sacrement, où sont installés les tombeaux de ses enfants.  

Son mari meurt en 1696 ; elle quitte alors la Pologne pour revenir en France. Elle honore de sa bienveillance le modeste, pieux et savant moine bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, Dom Claude Devic à l'occasion de son séjour à Rome à partir de 1701.

Correspondance 
Le couple royal a échangé une abondante correspondance constituée de magnifiques lettres d'amour écrites principalement entre 1665 et 1683, lorsque Marysienka devait se trouver hors de Pologne pour diverses raisons socio-politiques. Ces lettres font état des difficultés et des problèmes de l'époque et témoignent des sentiments extrêmement forts qui les unissaient.

Ancêtres

Fiefs, propriétés 
 Terre de Prye, dans la Nièvre

Références

Bibliographie 
 Antonio Bassani, Viaggio a Roma della Signora Reale Maestà di Maria Casimira, Regina di Polonia vedova dell’Invittissimo Giovanni III per il voto di visitare i Luoghi Santi et il Supremo Pastor della Chiesa Innocenzo XII, Roma 1700.
 Gaetano Platania, Due dame polacche nella Roma del Sei-Settecento, Salerno, Laveglia, 1980
 Gaetano Platania, Gli ultimi Sobieski e Roma. Fasti e miserie di una famiglia reale polacca tra Sei e Settecento (1699-1715),Roma, Vecchiarelli editore, 1990.
 Gaetano Platania, Viaggio in Italia e soggiorno romano di una dama polacca: Maria Casimira Sobieski, in Viaggiatori polacchi in Italia, n, 28, Gèneve, Slatkine, 1986, pp. 165–181.
 Gaetano Platania, Una pagina inedita del soggiorno romano di Maria Casimira Sobieska, in "Studia Italo-Polonica", III, 1987, pp. 81–113.
 Gaetano Platania, Maria Casimira Sobieska a Roma. Alcuni episodi del soggiorno romano di una regina polacca, in "Effetto Roma". Il viaggio, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma, Bulzoni editore, 1995, pp. 9–48.
 Michał Komaszyński, Piękna królowa Maria Kazimiera d'Arquien-Sobieska, Kraków 1995.
 Michel Komaszyński, Marie Casimire, reine de Pologne, dernière résidente royale du Château de Blois, Katowice 1995.
 Gaetano Platania, Il viaggio politico di Maria Casimira Sobieska, in Donne in viaggio. Viaggio religioso, politico, metaforico, a cura di M.L. Silvestre e A. Valerio, Roma-Bari, Laterza editore, 1999, pp. 131–142.
 Gaetano Platania, Viaggio a Roma sede d'esilio. Sovrane alla conquista di Roma, secoli XVII-XVIII, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 2002 (il capitolo dedicato a Maria Casimira Sobieska pp. 61–98).
Géraud Poumarède, "Marie-Casimire de la Grange d’Arquien et les réseaux français en cour de Rome (1699-1701)", Juliusz A. Chrościcki, Zuzanna Flisowska, Pawel Migasiewicz (dir.), I Sobieski a Roma. La famiglia reale polacca nella Città Eterna, Varsovie, Musée de Wilanow, 2018, p. 102-125 (halshs-02336490)
Géraud Poumarède. « "Fidèle sujette" ou "mauvaise française" ? Marie-Casimire de La Grange d’Arquien, reine de Pologne », in Jaroslaw Dumanowski, Michel Figeac (dir.), France-Pologne. Contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe- fin XIXe siècle), Paris, Champion, 2016, p. 69-92 ⟨halshs-02335138⟩

Liens externes 

Marie Casimire Louise
Naissance en juin 1641
Naissance à Nevers
Décès en janvier 1716
Décès à Blois
Décès à 74 ans
Personnalité inhumée dans la cathédrale du Wawel
Grande-duchesse consort de Lituanie du XVIIe siècle
Reine consort de Pologne du XVIIe siècle
Dame de compagnie du XVIIe siècle
Récipiendaire de l'ordre de la Croix étoilée
Personnalité récipiendaire de la Rose d'or